Henry Hay ist der Name folgender Personen:

* Henry Hay (Schwimmer) (auch Harry Hay; 1893–1952), australischer Schwimmer 
 Henry Maurice Drummond-Hay (1814–1896), schottischer Vogelkundler